Vedašić (Tomislavgrad), een plaats in de gemeente Tomislavgrad, Bosnië-Herzegovina
 Vedašić (Udbina), een plaats in de Kroatische gemeente Udbina